Der Raketenjagdpanzer (RakJPz) ist ein gepanzertes Militärfahrzeug, das zur Bekämpfung von Panzern mit Panzerabwehrlenkraketen vorgesehen ist. Er wird meistens bei der Truppengattung der Panzerjäger eingesetzt.

Als Hauptkampfbewaffnung besitzt das Fahrzeug mindestens eine Raketenabschussanlage, meistens jedoch zwei. Während früher Raketenjagdpanzer vor allem auf Kettenfahrgestellen basierten, werden ab 1980 vermehrt Radpanzerfahrzeuge eingesetzt. Der Vorteil von RakJPz gegenüber mit Kanonen ausgerüsteten Jagdpanzern ist die höhere Reichweite der Rakete, was aber oft durch eine verminderte Feuergeschwindigkeit erkauft werden muss.

Beispiele 
Der Raketenjagdpanzer 2 war ein Kettenfahrzeug, bewaffnet mit der Panzerabwehrlenkrakete SS 11, der zwischen 1967 und 1992 in der Bundeswehr eingesetzt wurde. Er wurde durch Umbau zum Jagdpanzer Jaguar 1.

Als leicht gepanzertes Radfahrzeug setzt seit 1990 die Schweizer Armee den Panzerjäger 90 Piranha ein.

Siehe auch 
 Liste der Panzermodelle nach 1945

Weblinks 

Jagdpanzer